Ангел Тодоров може да се отнася за:
 Ангел Тодоров (1897 – 1984), български актьор;
 Ангел Тодоров (1906 – 1993), български издател;
 Ангел Тодоров (р. 1922), български политик;
 Ангел Тодоров (1943 – 1996), български поп певец.